Férfi kézilabda-világbajnokság
 Női kézilabda-világbajnokság